Sweetheart of the Sun () — пятый студийный альбом американской группы The Bangles, вышедший 27 сентября 2011 года.

Список композиций

Участники записи 
 The Bangles
 Сюзанна Хоффс — электрогитара, вокал
 Вики Питерсон — электрогитара, вокал, акустическая гитара (6, 8, 9, 10), двенадцатиструнная гитара (1, 5, 10, 11), слайд-гитара (3)
 Дебби Питерсон — барабаны, перкуссия, вокал, акустическая гитара (3, 9)

 Приглашённые музыканты
 Деррик Андерсон — бас-гитара (1—10, 12)
  — бас-гитара (11)
  — мандолина, , гавайская гитара, электрогитара
 Грег Хилфман — пианино, клавишные
 Джим Скотт — клавишные (2)
  —  (6)

 Продюсирование
 The Bangles — продюсеры
  — продюсер, звукоинженер
 Эван Питерс, Джош Биндер — дополнительные продюсеры
  — микширование
 Ричард Додд — мастеринг

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Bangles
Поп-рок-альбомы